Slap (Sevnica), een plaats in de Sloveense gemeente Sevnica
 Slap (Tržič), een plaats in de Sloveense gemeente Tržič
 Slap (Vipava), een plaats in de Sloveense gemeente Vipava